Die Football League First Division 1925/26 war die 34. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 1925 und endete am 1. Mai 1926.

Huddersfield Town verteidigte mit fünf Punkten Vorsprung vor dem FC Arsenal den Vorjahrestitel, gewann die dritte englische Meisterschaft in Serie und in seiner Vereinsgeschichte insgesamt. Beide Aufsteiger Leicester City und Manchester United konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Manchester City und Notts County den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger The Wednesday und Derby County ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||24
||28
||26
||24
||26
||26
||25
||27
||30
||27
||27
||26
||23
||21
||25
||27
||23
||26
||26
||27
||26
||23

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Huddersfield Town 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1925/26 für Huddersfield Town in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Terry Frost: Huddersfield Town. A Complete Record 1910–1990. Breedon, Derby 1990, ISBN 0-907969-64-X (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1925-26 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1925/26
Fußballsaison 1925/26